Halocyprida är en ordning av kräftdjur. Halocyprida ingår i klassen musselkräftor, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar ordningen Halocyprida 241 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Musselkräftor
Halocyprida